Џонстон има више значења:
 Округ Џонстон (Оклахома)
 Округ Џонстон (Северна Каролина)
 Џонстон (Ајова)
 Џонстон (Јужна Каролина)